Golden skans peut désigner :
 Golden skans, une chanson de l’album Myths of the Near Future du groupe Klaxons,
 Golden skans, une nouvelle du recueil Myths of the Near Future (Mythes d’un futur proche, Calmann-Lévy 1984) de J. G. Ballard.